Die ADAC Formel Masters 2011 war die vierte Saison der ADAC Formel Masters. Es wurden acht Rennwochenenden mit je drei Rennen ausgetragen. Die Saison begann am 24. April in Oschersleben und endete am 2. Oktober in Hockenheim. Pascal Wehrlein gewann den Meistertitel.

Änderungen 
Die Anzahl der Rennenwochenenden stieg in dieser Saison von sieben auf acht. 

Das Punkteverteilung wurde verändert und denen der FIA Weltmeisterschaften angepasst. Die ersten zehn Fahrer bekamen die Punkte nach folgendem Schema: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.

Teams und Fahrer

Rennkalender

Wertung

Punktesystem 

Die Punkte wurden in allen drei Wertungsläufen des Rennwochenendes wie folgt verteilt:

Fahrerwertung

Teamwertung 

Motorsportsaison 2011